2 miejscowości w Polsce: 
 Reńsko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Wielichowo 
 Reńsko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Warnice